een verwikkeling in een verhaal; zie ook plot
 gekonkel, het op slinkse wijze trachten te bereiken van een doel, zie: intrigant
 de film Quincy Adams Sawyer uit 1922